«Роковая женщина» () — кинофильм, снятый режиссёром Андре Р. Гуттфройндом.

Сюжет 
Джозеф Принс, раньше живописец, а сейчас смотритель природного парка, встречает в своём парке женщину, в которую влюбляется. События разворачиваются стремительно, и через некоторое время они с Синтией женятся, несмотря на то, что они малознакомы и практически ничего друг о друге не знают.

Однажды Джон, возвратившись домой, не застаёт дома жены — Синтия исчезла. Джон начинает поиски своей жены, но испытывает в этом деле трудности, ведь он практически ничего не знает о Синтии. В результате поисков Джон оказывается втянутым в неприятную историю — оказывается, всё в их отношениях было построено на лжи и предательстве. Он узнаёт много нового и странного о Синтии, сейчас же ей угрожает опасность, и спасти её может только Джон, сам же при этом он может погибнуть.

В ролях 
 Колин Фёрт — Джозеф Принс
 Лиза Зейн — Элизабет / Синтия / Маура
 Билли Зейн — Элайджа
 Скотт Уилсон — доктор Биумонт
 Лиза Блаунт — Дженни Пург
 Пэт Скиппер — Тед
 Сюзанна Снайдер — Андреа
 Джон Лавачиелли — Эд

Ссылки 

 
 
 «Роковая женщина»  на сайте ВидеоГид

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года